Джералд Джозеф Уилфред Артур Кутюр (, 6 августа 1925, Саскатун, Саскачеван, Канада – 13 июля 1994) – канадский хоккеист, правый крайний нападающий, центральный нападающий. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз», «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера  
Джерри Кутюр родился 6 августа 1925 года в Саскатуне (Саскачеван), где и начал свою карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Саскатун Джуниор Квакерс». Во время Второй мировой войны он также выступал за армейские клубы и команду Университета Саскачевана.

В сезоне 1945/46 Джерри Кутюр дебютировал в НХЛ, проведя за «Детройт Ред Уингз» 43 игры. В следующие два сезона он с переменным успехом чередовал выступления за фарм-клуб «Детройта» команду Американской хоккейной лиги «Индианаполис Кэпиталз» и основную команду. В 1950 году Кутюр в составе «Детройта» выиграл Кубок Стэнли.

В 1951 году Кутюр в результате обмена оказался в «Монреаль Канадиенс», где отыграл лишь десять матчей за основную команду, всё остальное время проведя в фарм-клубе «Канадиенс». Сезон 1952/53, который Кутюр начал уже игроком «Чикаго Блэк Хокс», стал для него лучшим в карьере с точки зрения результативности – 37 (19+18) очков в 70 матчах. Следующий сезон стал последним в НХЛовской карьере Кутюра.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1950
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1950

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джерри Кутюра на The Internet Hockey Database
 Биография Джерри Кутюра на Legends of Hockey
 Профиль Джерри Кутюра на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ